Gabino Vázquez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gabino Vázquez, San Pedro, 
 Gabino Vázquez, Viesca, 
 Gabino Vázquez, Guanajuato, Irapuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar